Hooper může znamenat:

příjmení
 Tobe Hooper (1943–2017) – americký režisér, scenárista a producent
 Tom Hooper (* 1972) – britský scenárista a režisér
 Tony Hooper  (1943–2020) – britský písničkář a hudebník
 William Hooper (1742–1790) – americký právník
 Willoughby Wallace Hooper (1837–1912) – anglický vojenský fotograf
 Nicholas Hooper – hudební skladatel

jiné významy
 Hooper (film) – komedie z roku 1978
 Hooper (Utah) – americké město

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení